Ши́рвинтос, устар. Ши́рвинты, (, ) — город в юго-восточной части Литвы, административный центр Ширвинтского района Вильнюсского уезда.

Положение и общая характеристика 
Расположен в 48 км к северо-западу от Вильнюса на шоссе Вильнюс — Рига. Костёл постройки 1855—1860. Памятник погибшим за Независимость Литвы (восстановлен), скульптура «Ширвинта» (1981, скульптор В. Кятвиртис). Гимназия, прогимназия и начальная школы, спортивная и художественные школы. Маслодельный завод. Свиноводческий комплекс. Население 7 273 жителей.

Название 
Название происходит от названия реки Ширвинты (), название которой в свою очередь связывают с названием лосей (), проложивших к реке путь среди густых лесов.

Герб 
На гербе изображена голова лося, символизирующая окрестные леса, и меч, символизирующий битвы с врагами. Дата принятия: 30.10.1997.

История 
В документах поселение впервые упоминается в 1475 в связи с постройкой костёла. После проведения почтового тракта Вильно — Вилькомир в 1879 здесь была учреждена почтовая станция. В ноябре — декабре 1920 у Ширвинт и Гедройц прошли бои между частями литовской армии и войсками генерала Л. Желиговского, занявшими Вильно. Некоторое время Ширвинты находились в нейтральной зоне между Литовской Республикой и Срединной Литвой, затем Польшей; после ликвидации нейтральной зоны оказались на литовской территории. В 1950 стал районным центром и городом.

Население

Города-побратимы 
 : Поставы

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальная страница 

Города Литвы
Ширвинтский район